Лансере́ ():
 Лансере, Алексей Николаевич (1916—2003) — советский архитектор. 
 
 Лансере, Екатерина Николаевна (1850—1933, урожденная Бенуа) — жена Е. А. Лансере.
 Лансере, Зинаида Евгеньевна (в замужестве Серебрякова; 1884—1967) — русская художница.
 Лансере, Николай Евгеньевич (1879—1942) — русский художник и архитектор, профессор.

См. также 
 Лансер